Кодру има више значења:

 Кодру (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Кодру (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији